Naglfar est un navire que construit Hel dans la mythologie nordique
Naglfar est un groupe de black metal suédois